Гарольд Лоутон (Панч) Бродбент (; 13 июля 1892, Оттава — 5 марта 1971, Оттава) — канадский профессиональный хоккеист, нападающий. Выступал в НХА с 1912 по 1915 год, в НХЛ с 1918 по 1929 год. Четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли (1920, 1921, 1923 — в составе «Оттава Сенаторз», 1926 — в составе «Монреаль Марунз»), рекордсмен НХЛ по продолжительности серии результативных игр (только голы), лучший бомбардир НХЛ в сезоне 1921/22 годов, член Зала хоккейной славы с 1962 года.

Спортивная карьера 
Бродбент начал свою хоккейную карьеру в любительских лигах Оттавы — своего родного города — и в 1911 и 1912 годах доходил с двумя местными клубами до плей-офф Межпровинциального любительского хоккейного союза () — ведущей канадской любительской хоккейной лиги. В 1912 году он уже играл на частичном контракте в профессиональном клубе Национальной хоккейной ассоциации «Оттава Сенаторз». Два года спустя он провёл в составе «Сенаторов» особенно удачный сезон, забросив в 20 матчах регулярного сезона 24 шайбы, что помогло оттавскому клубу выйти в финал Кубка Стэнли. После поражения в Кубке Стэнли от «Ванкувер Миллионерз» Бродбент ушёл на фронт и вернулся с мировой войны только в 1918 году обладателем Воинской медали за проявленную отвагу.

В сезоне 1918/19 годов Бродбент снова был принят в состав «Оттава Сенаторз», за время его отсутствия ставших клубом НХЛ. В следующие шесть сезонов он три раза становился с клубом обладателем Кубка Стэнли в составе одной из лучших в НХЛ троек нападения вместе с Фрэнком Найбором и Саем Деннени, а его высший личный успех пришёл к нему в неудачном для «Сенаторов» сезоне 1921/22 годов. На  протяжении этого сезона он забросил за 24 игры рекордные для своей карьеры 32 шайбы и сделал 14 результативных передач, став лучшим бомбардиром НХЛ. В этом сезоне он также забрасывал как минимум одну шайбу в течение 16 игр подряд, побив предыдущий рекорд лиги, принадлежавший Джо Мэлоуну. Этот рекорд Бродбента не побит по настоящее время.

На пике карьеры Бродбент демонстрировал не только хорошие бомбардирские качества, но и жёсткий, агрессивный стиль игры как в атаке (многие считают его первым настоящим хоккейным пауэр-форвардом), так и в обороне. В каждом из сыгранных за Оттаву сезонов, за исключением рекордного, число полученных штрафных минут значительно превосходило число набранных очков. Его игра в атаке и постоянная готовность к физической борьбе принесли Гарольду Бродбенту прозвище «Панч» ( — «Удар»).

На протяжении почти всей карьеры Панч Бродбент оставался верен родному городу. Дошло до того, что, когда в 1920 году его попытались продать в Гамильтон, он в ответ объявил об окончании карьеры. В итоге он потерял полгода, но сумел вернуться в «Оттава Сенаторз», где в том сезоне провёл всего девять матчей. Только перед сезоном 1924/25 годов «Сенаторы» продали Бродбента вместе с ещё одним ведущим игроком, Клинтом Бенедиктом, в новый клуб НХЛ «Монреаль Марунз». Высказывалось мнение, что причиной сделки было ухудшение игры Бродбента, но тот сумел доказать критикам их неправоту, забросив 7 января 1925 года пять шайб в ворота «Гамильтон Тайгерз». В следующем сезоне монреальский клуб при участии Бродбента, получившего к этому моменту прозвище «Старик Локти» (), выиграл Кубок Стэнли. Показатели Бродбента в плей-офф ярко характеризуют стиль его игры в это время: в восьми матчах он забросил две шайбы, но при этом набрал 36 минут штрафа.

В 1927 году Бродбент на один сезон вернулся в Оттаву, но уже в сезоне 1927/28 годов был продан в одну из первых команд, представлявших США в НХЛ, — «Нью-Йорк Американс». Сезон с «Американс» стал последним в его игровой карьере.

В 1962 году Панч Бродбент был избран членом Зала хоккейной славы, а через четыре года членом Зала спортивной славы Оттавы. Он умер в марте 1971 года, в возрасте 78 лет.

Статистика выступлений 
Статистика до начала выступлений в НХЛ приводится по данным Зала хоккейной славы, после начала выступлений в НХЛ — по базе данных HockeyDB

Примечания

Ссылки 
 Панч Бродбент в Большой энциклопедии «Хоккей»
 Профиль  на сайте Зала хоккейной славы 
 Статистика  в базе данных HockeyDB.com 

Хоккеисты НХЛ
Обладатели Кубка Стэнли
Игроки «Оттава Сенаторз» (1883—1934)
Игроки «Монреаль Марунз»
Игроки «Нью-Йорк Американс»
Зал славы хоккея с шайбой
Награждённые Воинской медалью
Похороненные на кладбище Бичвуд